Gude bezeichnet:
 Gude, Grußformel
 Gude, Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen, heute Ortsteile von Alheim, siehe Obergude und Niedergude
 Gude (Fulda), Zufluss der Fulda im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Gude (Bier), Biermarke aus Hessen

Gude ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Charlotte Gude (1863–1929), norwegische Zeichnerin und Illustratorin
 Betsy Gude (1887–1979), norwegische Malerin und Illustratorin
 Betsy Gude (1890–1968), norwegische Bildhauerin, siehe Betsy Schirmer
 Christian Gude (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Franziska Gude (* 1976), deutsche Feldhockeyspielerin
 Friedrich Gude (1669–1753), deutscher Pfarrer und Liederdichter 
 Gerard Pierre Laurent Kalshoven Gude (1858–1924), britischer Malakologe
 Gilbert Gude (1923–2007), US-amerikanischer Politiker
 Hans Fredrik Gude (1825–1903), norwegischer Maler
 Hardy Gude (* 1974), deutscher Volkswirt 
 Helmut Gude (1925–2001), deutscher Leichtathlet
 Ingeborg Gude (1890–1963), norwegische Künstlerin, Puppenmacherin und Autorin
 Karl Gude (1814–1898), deutscher Lehrer und Schulschriftsteller
 Ove Gude (1853–1910), schwedisch-norwegischer Diplomat
 Marquard Gude (1635–1689), deutscher Philologe, Bibliothekar, Büchersammler und Epigraphiker
 Nils Gude (1859–1908), norwegischer Porträtmaler
 René Gude († 2015), niederländischer Philosoph

Siehe auch:
 GUD
 Gudenus